Zemplínská župa () může být:
 Zemplínská župa – územněsprávní celek v Uhersku do roku 1918
 Zemplínská župa (1918–1922) – územněsprávní celek v Československu v letech 1918–1922
 Zemplínská župa (1918–1950) – územněsprávní celek v Maďarsku v letech 1918–1950